Колонија Гвадалупе Викторија има више значења:

 Колонија Гвадалупе Викторија, Тијера Бланка (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија, Ла Капиља (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија, Пало Гачо (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Гвадалупе Викторија, Фатима (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику